Phraatès est le nom de plusieurs rois de la dynastie arsacide de Parthie :
  (175-) ;
  (135-) ;
  (69-) ;
  (38-) ;
  (-4 ap. J.-C.) ;
  (35 ap. J.-C.).